Come On Over (album van Shania Twain), een album van Shania Twain uit 1997
Come On Over (nummer van Shania Twain), een nummer op dat album
Come On Over (Plain White T's), een album van de Plain White T's uit 2000
Come On Over (Olivia Newton-John), een album van Olivia Newton-John uit 1976
Come On Over Baby (All I Want Is You), een nummer van Christina Aguilera uit 2000, dat ook bekendstaat als "Come On Over (All I Want Is You)"